

Cinema 
 The Phoenix – film del 1910 con Wallace Reid
 The Phoenix – film del 2006 diretto da Jonathan M. Hart

Musica 
 The Phoenix – album di Lyfe Jennings del 2006
 The Phoenix – album dei Mastercastle del 2010
 The Phoenix – EP dei Flipsyde del 2011
 The Phoenix – singolo dei Fall Out Boy del 2013
 The Phoenix – album dei CKY del 2017
 The Phoenix – album di Derek Sherinian del 2020
 The Phoenix – album dei Grey Daze del 2022

Televisione 
 L'Araba Fenice (The Phoenix) – episodio della seconda stagione di Lois & Clark - Le nuove avventure di Superman
 La Fenice (The Phoenix) – serie televisiva statunitense

Altro 
 The Phoenix – city comedy di Thomas Middleton del 1603-4 circa
 The Phoenix – settimanale statunitense

Pagine correlate
Phoenix (disambigua)